

Toponymie 

 Communauté de communes de la Croix blanche, une communauté de communes ;
 La Croix-Blanche, une commune de Lot-et-Garonne ;
 La Croix-Blanche, un parc commercial d’Île-de-France.

Autres 
 Fédération des secouristes français Croix-Blanche, une association de secourisme